La Fin des temps est le quatorzième tome de la série de bande dessinée médiéval-fantastique Chroniques de la Lune noire, réalisé par Cyril Pontet (dessin) et François Froideval (scénario) ; l'album est publié chez Dargaud en .

Synopsis 
Sorti vainqueur de son terrible combat contre Haazeel Thorn, Wismerhill est confronté à la malédiction de la Lune Noire qui condamne le monde à une destruction certaine. La fin des temps, prophétisée des décennies plus tôt, est arrivée…

Éditions 
L’édition originale sort simultanément dans trois versions différentes (dont deux à tirage limité), les trois couvertures formant un triptyque.
 Dargaud,   

Chroniques de la Lune noire
Album de bande dessinée sorti en 2008